Leseexemplar steht für:

 Leseexemplare, die als speziell erstellte Druckausgaben einer Buchveröffentlichung zur Anschauung Buchhändlern und als Rezensionsexemplare Literaturkritikern  meist noch vor Drucklegung der eigentlichen Buchveröffentlichung zugestellt werden.
 Ansichtsexemplar, zur An- und Einsicht verfügbare Ausgabe seltener, zuweilen sehr alte und deshalb kostbare Buchausgabe vor Ort z. B. in Bibliotheken und Museen.
 Autorenexemplar, Buchexemplar, das i. d. R. als Belegexemplar oder/und Freiexemplar nachweislich im Besitz seines Autoren war und von diesem ggf. auch mit Anstreichungen und Anmerkungen versehen worden ist.
Siehe auch:
Lesezirkel